Bonora ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Bonora (* 1978), italienischer Cricketspieler
 Davide Bonora (* 1973), italienischer Basketballspieler
 Ettore Bonora (1915–1998), italienischer Romanist, Italianist und Französist
 Franck Bonora (* 1967), französischer Fußballspieler
 Georgia Bonora (* 1990), australische Kunstturnerin
 Nella Maria Bonora (1904–1990), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 René Bonora (* 1951), kubanischer Fußballspieler
 Rodrigo Bonora (* 1995), uruguayischer Fußballspieler